Die Canada Open 2018 im Badminton fanden vom 19. bis zum 24. Juni 2018 im Canadian Winter Sport Institute in Calgary statt.

Herreneinzel

Setzliste 
 Sameer Verma (zurückgezogen)
 Mark Caljouw (3. Runde)
 Ygor Coelho (2. Runde)
 Huang Yuxiang (2. Runde)
 Lee Dong-keun (2. Runde)
 Yu Igarashi (2. Runde)
 Nguyễn Tiến Minh (3. Runde)
 Toby Penty (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Michelle Li (2. Runde)
 Sayaka Takahashi (Finale)
 Kim Hyo-min (1. Runde)
 Minatsu Mitani (1. Runde)
 Gao Fangjie (Viertelfinale)
 Natalia Koch Rohde (zurückgezogen)
 Rachel Honderich (Viertelfinale)
 Brittney Tam (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Marcus Ellis / Chris Langridge (Champions)
 Mark Lamsfuß / Marvin Seidel (Finale)
 Josche Zurwonne / Jones Ralfy Jansen (1. Runde)
 Jelle Maas / Robin Tabeling (2. Runde)
 Nipitphon Puangpuapech / Nanthakarn Yordphaisong (2. Runde)
 Han Chengkai / Zhou Haodong (Viertelfinale)
 Peter Briggs / Tom Wolfenden (2. Runde)
 Jason Ho-Shue / Nyl Yakura (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Ayako Sakuramoto / Yukiko Takahata (Champions)
 Selena Piek / Cheryl Seinen (2. Runde)
 Émilie Lefel / Anne Tran (Halbfinale)
 Misato Aratama / Akane Watanabe (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Marcus Ellis / Lauren Smith (Champions)
 Mark Lamsfuß / Isabel Herttrich (Finale)
 Jacco Arends / Selena Piek (Halbfinale)
 Marvin Seidel / Linda Efler (Halbfinale)
 Lu Kai / Chen Lu (Viertelfinale)
 Ben Lane / Jessica Pugh (2. Runde)
 Robin Tabeling / Cheryl Seinen (Viertelfinale)
 Đỗ Tuấn Đức / Phạm Như Thảo (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2018
Badminton 2018
Badmintonwettbewerb in Calgary